Dougan ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Serafín Seriche Dougan (* 1946), äquatorialguineischer Politiker
 Brady W. Dougan (* 1959), US-amerikanischer Bankmanager
 Derek Dougan (1938–2007), irischer Fußballspieler
 Jackie Dougan (1930–1973), britischer Jazzmusiker
 Rob Dougan (* 1969), australischer Popmusiker
 Susan Dougan (* um 1954), vincentische Generalgouverneurin
 Vikki Dougan (* 1929), US-amerikanisches Model und Schauspielerin